Consiglio dei ministri – organo collegiale che riunisce i ministri sotto la presidenza del capo di Stato o del capo del governo
 Consiglio dei ministri – organo collegiale posto al vertice del potere esecutivo in Moldavia
 Consiglio dei ministri – organo collegiale posto al vertice del potere esecutivo in Siria